Daniele Luttazzi – nome d'arte di Daniele Fabbri, (1961) attore, scrittore, musicista, giornalista e illustratore
Lelio Luttazzi (1923-2010) – musicista, compositore, cantante, direttore d'orchestra, attore e presentatore televisivo